El Torneig de Niça 2012, oficialment conegut com a Open de Nice Côte d'Azur 2012, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 26 de maig de 2012 al Nice Lawn Tennis Club de Niça, França.

El tennista espanyol Nicolás Almagro va reeditar el títol de l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012